Newcombe (Kentucky), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 John Newcombe (1944), Australisch tennisser
 Kim Newcombe (1944-1973), Nieuw-Zeelands motorcoureur

Zie ook 
 Newcomb